Magyar István (1745–1801) mérnök
 Magyar István (1864–1954) koronaügyész, jogi író
 Magyar István (1924–2000) pszichiáter, neurológus, egyetemi tanár, klinikaigazgató
 Magyar István (1934) újságíró
 Magyar István (1949) katonatiszt 
 Magyar István (1955) válogatott labdarúgó